Фторид серебра(II) (дифторид серебра) — бинарное неорганическое соединение с химической формулой AgF2, тёмно-коричневые моноклинные кристаллы.

Получение 
Получают фторированием серебра или хлорида серебра молекулярным фтором.

Свойства 
Сильный окислитель. Окисляет воду. В жидком фтороводороде, в присутствии кислот Льюиса, переходит в катионную форму Ag2+, которая является очень сильным окислителем, превосходящим по активности фтор.

Применение 
Применяется в синтезе фреонов, фторорганических соединений, в некоторых неорганических синтезах как сильный фторирующий агент.

Ссылки 
 Дифторид серебра

серебра
Галогениды серебра